Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2012 var det nionde världsmästerskapet i innebandy arrangerat av IFF. Det spelades i Bern och Zürich, Schweiz mellan den 2 december och 9 december 2012.

Kvalificerade länder

De fem bästa lagen vid VM 2010 direktkvalificerade sig för VM 2012. Resterande elva platser spelas det kvalturneringar om i slutet av januari och i början av februari 2012. Europa har ytterligare sju platser att kvala om, Asien/Oceanien har två platser samt Amerika har två platser.

Från VM 2010
 Finland
 Lettland
 Schweiz
 Sverige
 Tjeckien
Från VM-kvalet 2012
  Estland
  Japan
  Kanada
  Norge
  Polen
  Ryssland
  Singapore
  Slovakien
  Tyskland
  Ungern
  USA

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Slutställning

Poängligan

All-star laget
Målvakt: 
Försvarare: 
Försvarare: 
Anfallare: 
Anfallare: 
Anfallare: 
MVP:

Referenser

Noter

Källor
Framtida Innebandy-mästerskap på floorball.org

Externa länkar

2012 i Schweiz
Internationella innebandytävlingar i Schweiz
Innebandysäsongen 2012/2013
Sportevenemang i Bern
2012
Sportevenemang i Zürich
Zürich under 2000-talet
Bern under 2000-talet